Касур
 Касур — город в провинции Пенджаб, Пакистан, центр одноимённого округа.
 Госпожа Касур — популярное прозвище индонезийской художницы, телеведущей и педагога Сандии (1926—2002).